Il singolare del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefano Tarallo che ha battuto in finale Stefano Galvani 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Orlin Stanojčev (quarti di finale)
 Vincenzo Santopadre (quarti di finale)
 Dejan Petrović (secondo turno)
 Stefano Tarallo (Campione)

 Michael Kohlmann (secondo turno)
 Petr Kralert (semifinali)
 Sergio Roitman (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 2000